Бо́гдан Димитро́в Фи́лов (10 апреля 1883 — 1 февраля 1945) — болгарский археолог, искусствовед и государственный деятель. Внёс важный вклад в изучение античного искусства. В 1918 году открыл некрополь железного века Требеништа, богатый изделиями из золота и железа. Ректор Софийского университета в 1931 - 1932 гг.

Под его руководством Болгария вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. Кроме того, в 1937—1944 занимал должность президента Болгарской академии наук.

Политическая деятельность 

В 1938 г. занял должность министра народного просвещения.

В 1938 г. Б. Филов и Б. Йоцов начали издание ежеквартального журнала «Родина», в котором пропагандировались идеи нацизма, фашизма и расовая теория.

В 1940 года занял должность премьер-министра Болгарии. Занимал должность премьер-министра Болгарии в 57-м и 58-м правительствах (1940—1943 г.).

1 марта 1941 года премьер-министр Богдан Филов как глава болгарского правительства подписал в Вене договор о присоединении Болгарии к Берлинскому пакту.

25 ноября 1941 года подписал договор о присоединении Болгарии к «Антикоминтерновскому пакту».

После смерти царя Бориса III в августе 1943 г. занимал должность регента при малолетнем царе Симеоне II, ушёл в отставку в августе 1944 г.

Арестован и по приговору так называемого Народного суда расстрелян вместе с рядом других болгарских политиков. Реабилитирован посмертно решением № 172 Верховного суда Болгарии в 1996 г.

Известные ученики 
 Тодор Герасимов — болгарский историк, археолог, нумизмат.

Библиография 
 Bogdan Dimitrov Filov, Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diocletian (Klio-Beiheft 6), Leipzig 1906; (Aalen 1963 2)
 Bogdan Filov, Erosstatue aus Nicopolis ad Istrum, Berlin 1910
 Богдан Филов, Антични паметници в Народния музей, 1912
 Богдан Филов, Археологически параллели. Студии върху историята на античното изкуство в България, 1912
 Богдан Филов, Софийската църква «Св. София», София 1913
 Богдан Филов, Римското съкровище от Николаево, — ИБАД ІV, С. 1914, 1-48.
 Bogdan Filov, Early Bulgarian Аrt, Berne (P. Haupt) 1919
 Bogdan Filov, L’ancien art bulgare (Librairie F. Alcan), Paris 1922
 Богдан Д. Филов, Старобьлгарското изкуство, С. 1924; 1993(пре-издание)
 Bogdan D. Filow, L’art antique en Bulgarie, Sofia 1925
 Bogdan Filov, Les miniatures de la Chronique de Manassès à la Bibliothèque du Vatican (Cod. vat. slav. II) par Bogdan D. Filow, traduit sur le manuscrit bulgare par Tatiana E. Kirkova; avec 40 planches en phototypie et 4 planches en couleurs (Musée National Bulgare), Sofia 1927
 Богдан Филов, Миниатюрите на Манасиевата хроника във Ватиканската библиотека, С. 1927
 Богдан Филов, Старобългарска църковна архитектура, 1930
 Bogdan Filov, Grabhügelfunde aus Duvanlii in Südbulgarien, Berlin 1930
 Богдан Филов, Римското владичество в България, 1931
 Богдан Филов, Първите десетилетия на съвременното българско изкуство, С. 1932
 Bogdan Filov, Geschichte der altbulgarischen Kunst bis zur Eroberung des bulgarischen Reiches durch die Türken, W. de Gruyter & co, Berlin — Leipzig 1932
 Богдан Филов, Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско. При сътрудничеството на Иван Велков и Васил Миков, С. 1932
 Богдан Филов, Кръглата Преславска църква и нейните предшественици, С. 1933
 Богдан Филов, Софийската църква «Св. Георги», С. 1933
 Богдан Филов, Миниатюрите на Лондонското евангелие на цар Иван Александра, С. 1934
 Богдан Филов, Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско, 1934
 Богдан Филов, Куполните гробници при Мезек, 1937
 Bogdan Filov, The Beehive Tombs of Mezek — Antiquity XI, Oxford 1937, 300—305.
 Bogdan Filov, Bulgariens Weg. Die Außenpolitik der bulgarischen Regierung. Bulgariens Beitrag zur Errichtung der neuen Ordnung (Hofdruckerei), Sofia 1942
 Богдан Филов, Идеите и делата на днешния безпартиен режим С. 1942
 Богдан Филов, Дневник /под общата редакция на Илчо Димитров/ (Изд-во на Отечествения фронт), С. 1986; 1990
 Богдан Филов, Пътувания из Тракия, Родопите и Македония — 1912—1916 /съставител Петър Петров (Унив. Изд-во «Св. Климент Охридски»), С. 1993
 Богдан Филов, Софийската църква «Св. Георги» / Софийската църква «Св. София», С. 2005.

Примечания

Литература 
 В. Митаков, Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов (редактор Райчо Радулов, изд. «Труд»), С. 2001
 П. Петров, Пътуване на Богдан Филов в Македония през 1916 г. — Военно истор. сборник, 1991, № 3 
 Е. Паунов, Кой бе Богдан Филов: Негова кратка био- и библиография — Анали, том I, № 1, София 1994, 82-93, 4 табл.
 Димитър Овчаров, Богдан Филов и българската средновековна археология — Минало ІІІ, № 2, София, 29-33.

Министры иностранных дел Болгарии
Премьер-министры Болгарии
Археологи Болгарии
Искусствоведы Болгарии
Академики Болгарской академии наук
Регенты Болгарии
Казнённые политики
Министры образования Болгарии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии изящных искусств
Члены Баварской академии наук
Члены Прусской академии наук
Ректоры Софийского университета
Расстрелянные в Болгарии
Репрессированные в Болгарии
Казнённые в 1945 году
Президенты Болгарской академии наук